Il passero solitario – poesia di Giacomo Leopardi
Passero solitario – nome comune dell'uccello della famiglia dei Turdidae Monticola solitarius